Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 13 по 19 декабря 2021 года в Брашове Румыния в группе А, турнир в группе В должен был состояться с 10 по 16 января 2022 года в Белграде Сербия, однако был отменен из за распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19, но позднее был перенесён на сентябрь месяц 2022 года и прошёл с 12 по 17 сентября.

Турнир 2021 года был отменён Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе В первого дивизиона чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги

Группа A 
  вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2023.

Группа В 
  и  вышли в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2023.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 12 национальных команд — десять из Европы и две — из Азии. Сборная Италии вылетела из первого дивизиона, сборная Исландия перешла из третьего дивизиона, остальные — с турнира второго дивизиона 2020 года.

Группа А

Группа В

Арены

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 15 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года. 
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Марк Кокаи (KOKAI Mark)
  Павел Косидло (KOSIDLO Pawel)
  Грегор Режек (Režek Gregor)
  Тим Цирциганис (TZIRTZIGANIS Tim)

Линейные судьи
  Аттила Андре (ANDRE Attila)
  Тибо Кристиаенс (CHRISTIAENS Thibo)
  Кристиан Филип (FILIP Cristian)
  Даниэль Конц (KONC Daniel)
  Матеуш Кухаревич (KUCHAREWICZ Mateusz)
  Даниэль Ригони (RIGONI Daniel)
  Алексей Сащенков (SASCENKOV Aleksei)

В группе B первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Петтер Баккен
  Стефан Хогарт
  Андреа Москен (MOSCHEN Andrea)
  Адлер Стенстра (STEENSTRA Adler)

Линейные судьи
  Мартин Бояджиев
  Тибор Фазекаш
  Мартин Герцог
  Крешимир Полашек (Krešimir Polašek)
  Дарко Попович
  Штефан Пожар (Štefan Požar)
  Урош Младенович (Uroš Mladenović)

Турнир

Группа А

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее
В
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей